{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (66501) - || 1999 RS75 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66502) - || 1999 RV75 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66503) - || 1999 RE81 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66504) - || 1999 RN81 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66505) - || 1999 RH83 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66506) - || 1999 RM84 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66507) - || 1999 RT84 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66508) - || 1999 RS86 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66509) - || 1999 RK89 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66510) - || 1999 RU90 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66511) - || 1999 RW91 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66512) - || 1999 RC92 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66513) - || 1999 RE94 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66514) - || 1999 RS94 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66515) - || 1999 RD97 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66516) - || 1999 RM97 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66517) - || 1999 RM98 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66518) - || 1999 RK99 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66519) - || 1999 RZ99 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66520) - || 1999 RQ101 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66521) - || 1999 RR101 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66522) - || 1999 RG102 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66523) - || 1999 RN102 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66524) - || 1999 RQ102 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66525) - || 1999 RH103 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66526) - || 1999 RX103 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66527) - || 1999 RD104 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66528) - || 1999 RV105 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66529) - || 1999 RX107 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66530) - || 1999 RJ108 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66531) - || 1999 RX108 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66532) - || 1999 RZ110 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66533) - || 1999 RN111 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66534) - || 1999 RA112 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66535) - || 1999 RF112 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66536) - || 1999 RD113 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66537) - || 1999 RU115 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66538) - || 1999 RV117 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66539) - || 1999 RX117 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66540) - || 1999 RM118 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66541) - || 1999 RP118 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66542) - || 1999 RT118 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66543) - || 1999 RJ119 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66544) - || 1999 RR119 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66545) - || 1999 RJ120 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66546) - || 1999 RG122 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66547) - || 1999 RG124 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66548) - || 1999 RL124 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66549) - || 1999 RS124 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66550) - || 1999 RU124 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66551) - || 1999 RC128 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66552) - || 1999 RQ130 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66553) - || 1999 RV130 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66554) - || 1999 RT131 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66555) - || 1999 RQ132 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66556) - || 1999 RB133 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66557) - || 1999 RN133 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66558) - || 1999 RX134 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66559) - || 1999 RB135 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66560) - || 1999 RR135 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66561) - || 1999 RW135 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66562) - || 1999 RO136 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66563) - || 1999 RV136 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66564) - || 1999 RU137 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66565) - || 1999 RC138 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66566) - || 1999 RL139 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66567) - || 1999 RV140 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66568) - || 1999 RQ142 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66569) - || 1999 RM145 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66570) - || 1999 RW145 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66571) - || 1999 RP147 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66572) - || 1999 RU149 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66573) - || 1999 RL152 || 14 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66574) - || 1999 RR152 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66575) - || 1999 RX152 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66576) - || 1999 RY152 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66577) - || 1999 RD153 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66578) - || 1999 RS153 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66579) - || 1999 RK154 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66580) - || 1999 RE155 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66581) - || 1999 RF155 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66582) - || 1999 RZ155 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66583) Nicandra || 1999 RL156 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66584) - || 1999 RM161 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66585) - || 1999 RC162 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66586) - || 1999 RC164 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66587) - || 1999 RB167 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66588) - || 1999 RX167 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66589) - || 1999 RE168 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66590) - || 1999 RD169 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66591) - || 1999 RY170 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66592) - || 1999 RU174 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66593) - || 1999 RL176 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66594) - || 1999 RO176 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66595) - || 1999 RU178 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66596) - || 1999 RO180 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66597) - || 1999 RA181 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66598) - || 1999 RF182 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66599) - || 1999 RM184 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66600) - || 1999 RQ184 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten